Le qualificazioni del singolare femminile del Toray Pan Pacific Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ana Konjuh (qualificata) 
  Jarmila Gajdošová (ultimo turno)
  Kateryna Bondarenko (qualificata)
  Sesil Karatančeva (secondo turno)

  Patricia Maria Tig (secondo turno)
  Nao Hibino (ultimo turno)
  Stefanie Vögele (secondo turno)
  Risa Ozaki (ultimo turno)

Qualificate 

  Ana Konjuh
  Xu Yifan

  Ol'ga Savčuk
  Kateryna Bondarenko

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2015
WTA Tour 2015